

Persone
Giosuè Carducci – celebre poeta italiano
 Bartolomeo Carducci – pittore fiorentino che lavorò in Spagna
 Costabile Carducci – rivoluzionario del Regno di Napoli
 Filippo Carducci – politico e Gonfaloniere di Giustizia di Firenze
 Vincenzo Carducci – pittore fiorentino che lavorò in Spagna, fratello di Bartolomeo

Altro
 Castagneto Carducci – comune italiano della provincia di Livorno
 Palazzo Carducci Artenisio – palazzo storico di Taranto
 Carducci – cratere situato sulla superficie del pianeta Mercurio
 Carducci – traghetto varato nel 1970